Красими́р Димитро́в А́нев (; ) — болгарский биатлонист, чемпион Европы 2019 года в индивидуальной гонке, многократный призёр чемпионатов Европы и Универсиад. Участник зимних Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов. Биатлоном занимался с 1997 года. Завершил карьеру после сезона 2019/20, В 33 года.

Спортивная карьера 
Победитель индивидуальной гонки и серебряный призёр гонки преследования  на чемпионате Европы среди юниоров 2007 в болгарском Банско; серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров 2008; двукратный чемпион мира среди юниоров по летнему биатлону (гонки на лыжероллерах) на первенстве в Отепе в 2007 году.

В сезоне 2007—2008 был самым точным стрелком среди мужчин (для спортсменов, произведших более 100 выстрелов) — 91%.

На чемпионате мира 2009 набрал первые кубковые очки, дважды заняв 36-е место (в спринте и индивидуальной гонке). В спринтерской гонке второго этапа Кубка мира 2010—2011 занял 12-е место, что стало его лучшим достижением в гонках подобного уровня. Лучшее достижение 4-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе 2014/2015.

На чемпионате мира 2013 года в Нове-Место Анев занял 11-е место в спринте, отстреляв на ноль.

На чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене 29-летний Красимир занял шестое место в спринте, отстреляв без промахов и всего на 10,4 сек отстав от бронзового призёра Мартена Фуркада. Для Анева это стало первым в карьере попаданием в топ-10 на чемпионатах мира. В гонке преследования Анев до последнего рубежа шёл без промахов и претендовал на награды, но промахнулся один раз на 4-й стрельбе и в итоге занял седьмое место, от бронзового призёра Уле-Эйнара Бьёрндалена Анев отстал на 12,7 сек.

20 февраля 2019 года выиграл золото в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах, опередив на 3,7 сек Тарьея Бё. Для Анева эта медаль стала 9-й на чемпионатах Европы (1 золото, 4 серебра, 4 бронзы).

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Кубки мира
 2008—2009 — 97-е место (10 очков)
 2009—2010 — 67-е место (61 очко)
 2010—2011 — 38-е место (207 очков)
 2011—2012 — 41-е место (200 очков)
 2012—2013 — 38-е место (222 очка)
 2013—2014 — 43-е место (156 очков)
 2014—2015 — 28-е место (334 очка)
 2015—2016 — 30-е место (304 очка)
 2016—2017 — 26-е место (363 очка)
 2017—2018 — 34-е место (174 очка)
 2018—2019 — 39-е место (160 очков)
 2019—2020 — 40-е место (123 очка)

Статистика выступлений в Кубке мира 

В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.

— — гонка не проводилась — спортсмен не участвовал в этой гонке

Примечания 

Биатлонисты Болгарии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы Европы по биатлону